Мырзабай — название населённых пунктов в Казахстане:
 Мырзабай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Мырзабай — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.

См. также 
 Мырзабай ахуна